Ajub – arabska wersja imienia Hiob

Znane osoby o imieniu Ajub
 Ajub (Hiob) – postać strotestamentowa, prorok w islamie
 Ayub Bachchu – bangladeski muzyk
 Ajub Chan – afgański wódz plemienny
 Ayub Daud – somalijski piłkarz Juventusu
 Ayub Khan-Din – brytyjski aktor
 Ayub Ogada – muzyk kenijski
 Ajub Szah Durrani – emir Afganistanu w latach 1819-1823
 Ayub Thabit – libański polityk, prezydent i premier Libanu
 Ayub Khan – pakistański oficer i prezydent Pakistanu w latach 1958-1969